Clas Brede Bråthen (ur. 28 listopada 1968 w Drammen) – norweski skoczek narciarski, reprezentant Mjøndalen IF.

Na arenie międzynarodowej zadebiutował 11 lutego 1986 podczas mistrzostw świata juniorów w Lake Placid, gdzie został brązowym medalistą. W Pucharze Świata zadebiutował 30 grudnia 1987 w Oberstdorfie, gdzie zajął 70. miejsce. 1 stycznia 1988 w Garmisch-Partenkirchen zajął 47. miejsce w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni 1987/1988. 18 marca 1988 w Meldal pierwszy raz w karierze zajął miejsce w pierwszej dziesiątce zawodów PŚ. 17 grudnia 1988 w Sapporo zajął jedyne w karierze miejsce na podium zawodów Pucharu Świata, plasując się na trzeciej pozycji. Dzień później także w Sapporo zajął 9. miejsce. 26 lutego 1989 w Lahti wraz z drużyną Norwegii zdobył srebrny medal mistrzostw świata na skoczni dużej. W sezonie 1988/1989 zajął 27. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zdobywając 36 punktów. W sezonie 1993/1994 zajął 10. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. W latach 1994 i 1996 został mistrzem Norwegii w skokach narciarskich, po czym zakończył karierę sportowca.

Od 2004 roku jest dyrektorem sportowym kadry. W roli tej z reprezentacją Norwegii kilkukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1986/1987: 63
 sezon 1987/1988: -
 sezon 1988/1989: 27

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1986 Lake Placid (USA) – brązowy medal

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 11. miejsce (duża skocznia), 15. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1989 Lahti (FIN) – srebrny medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy działacze sportowi
Norwescy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Drammen
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1989
Urodzeni w 1968